

Scienza 
 Dominio – in matematica, insieme sul quale è definita una funzione
 Dominio – in biologia, gruppo tassonomico di livello più alto della classificazione scientifica
 Dominio – in biochimica, porzione o unità di proteina con specifiche attività biologiche

Informatica 
 Dominio di primo livello – in informatica, l'ultima parte del nome di dominio Internet
 Dominio di secondo livello – in informatica, la parte che precede l'ultima parte del nome di dominio Internet
 Dominio di terzo livello – in informatica, la parte che precede le ultime due parti del nome di dominio Internet
 Dominio – in informatica, rete di computer avente determinate logiche di gestione

Fantascienza 
 Dominio – impero immaginario del Quadrante Gamma nell'universo fantascientifico di Star Trek

Società 
 Dominio (chiefdom) – in antropologia, forma di organizzazione sociale
 Dominio – nel diritto, terra direttamente posseduta e diretta dal feudatario

Pagine correlate 
Dominus

Altri progetti